Purpur nebo nach může označovat:

purpurová –    též nachová nebo magenta, červeno-fialová barva
purpur –   přírodní nachové barvivo ze středomořského měkkýše ostranky, nyní též vyráběné synteticky
purpur –  (přeneseně) ozdobný šat červené barvy (královský, kardinálský purpur)
zrakový purpur –  název pro zrakový pigment rodopsin
Lilie a purpur –  (franc. Le Lys et la Pourpre) –  10. díl třináctidílné ságy Dědictví otců romanopisce Roberta Merleho 
Purpur und Waschblau –  rakouský film režiséra Maxe Neufelda z roku 1931
Povijnice nachová (Ipomoea purpurea) –  tropická rostlina z čeledě svlačcovité

Související články 
Purpura (rozcestník)